Burmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Burmann (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Emma Burmann (1821–1902), deutsche Philanthropin und Stifterin

 Fritz Burmann (1892–1945), deutscher Maler
 Gottlob Wilhelm Burmann (1737–1805), deutscher Dichter
 Hans Burmann (* 1937), spanischer Kameramann deutscher Herkunft
 Johann Peter von Burmann (1642–1696), deutscher Politiker und Geistlicher, Weihbischof in Köln
 Karl Burmann (1908–1995), österreichischer Schmetterlingsforscher
 Ludger Burmann (* 1956), deutscher Schauspieler
 Maximilian Heinrich von Burmann (1648–1685), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof von Trier und Titularbischof von Diocletiana

 Sigfrido Burmann (1890–1980), deutsch-spanischer Maler, Bühnenbildner und Filmarchitekt
 Ulrich Burmann (1887–1970), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Wilhelm Burmann (1939–2020), deutscher Balletttänzer, Ballettmeister und Ballettpädagoge
 Wolfgang Burmann (* 1940), spanischer Filmarchitekt

Siehe auch:
 Burman
 Buermann
 Boorman